

Niemcy 
 Zinna – dzielnica Torgau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 skupisko w granicach miasta Jüterbog w Brandenburgii:
 Zinna – klasztor z kościołem św. Marii Panny
 Kloster Zinna – dawne miasto (1764–1861), od 1997 dzielnica Jüterbog z powyższym klasztorem
 Neuheim (do 1951 Dorf Zinna) – dawna wieś, od 1997 dzielnica Jüterbog

Polska 
Dawna nazwa rzeki:
 Psina

Osoby 
 Vincenzo Zinnà – szwajcarski piłkarz